GLC steht für:
 GLC (Rapper) (Gangsta Legendary Crisis), US-amerikanischer Rapper
 Gas-liquid chromatography, siehe Gaschromatographie
 Global Linear Collider, eine der drei Vorgängeranlagen des International Linear Colliders
 Great Lakes Central Railroad, US-amerikanische Eisenbahngesellschaft
 Greater London Council, ehemalige Verwaltungsbehörde von Greater London
 Mazda GLC, US-Version des Mazdas 323 vom Typcode BD, siehe Mazda 323 #323 (BD, 1980–1985)
 Mercedes-Benz GLC, SUV-Modell von Mercedes-Benz
 Geladin Airport (IATA-Code), Flugplatz von Geladin, Warder-Zone der Somali-Region, Äthiopien
 Bahnhof Glasgow Central (Stationscode), schottischer Bahnhof

Glc steht für:
 Glucose, Traubenzucker

glc steht für:
 Bon Gula (ISO-639-3-Code), eine der Mbum-Day-Sprachen

Abkürzung